Роменська  бібліотека  ім.Йосипа Дудки   —  книгозбірня Роменської громади Сумської області, культурно-просвітницька, інформаційна установа, депозитарій краєзнавчих ресурсів, організаційно-методичний центр для 25 сільських бібліотек - філій  #1Lib1Ref

Історія розвитку бібліотечної справи Роменщини 

У січні 1920 року у м. Ромнах була створена перша Роменська Радянська Центральна бібліотека. 1 березня 1927 року в Ромнах відкрилася центральна окружна громадська бібліотека. З 1926 року по 1930 рік бібліотека була розташована по бул. Московському і називалася Роменська центральна окружна громадська бібліотека.

У 1926 р. у бібліотечних сховищах налічувалося 21,3 тис. примірників книг. В завдання цієї бібліотеки входило організація бібліотечної мережі в місті і на селі. На той час в Роменському повіті в 1920 році було відкрито 47 радянських волосних бібліотек і хат-читалень, 9 бібліотек функціонувало в місті. Бібліотечний фонд налічував 67 тис. примірників. Читачів на той час було 6-7 тис. Вже на кінець 1929 року в селах Роменського округу налічувалося 68 бібліотек і хат-читалень з бібліотечним фондом фондом 100 тис. примірників. Ці роки можна назвати роками становлення бібліотечної справи на Роменщині.

Особлива увага приділялася роботі з неграмотним і малограмотним населенням. Бібліотекарі постачали учнів лікбезу необхідною літературою, влаштовували для них голосні читки газет і журналів. З'явилися в той час і масові форми роботи по пропаганді книги –читацькі конференції, літературні вечори, бібліографічні огляди та книжкові виставки. На початку 30-х р.р. публічна бібліотека була переміщена у район Вознесенської церкви (нині вулиця Соборна,20). Під час колективізації в колгоспах, радгоспах і МТС відкривалися нові бібліотеки. При МТС з 1933 р. стали відкриватися опорні бібліотеки, призвані обслуговувати колгоспний актив і допомагати колгоспним бібліотекам. В 1934 році в Роменському районі нараховувалося 91 бібліотека всіх відомств з фондом 75 506 примірників. В 1935 році були організовані пересувні фонди в райбібліотеці.

В 1937 році вже існувало 110 бібліотек на Роменщині з фондом 110,4 тис. примірників, із них в на селі працювало 57 бібліотек, 22 сільські і 35 шкільних. Велика Вітчизняна війна стала руйнівною і для бібліотечної справи. В районній бібліотеці на той час було 200 тис. фонду, із нього 145 тис. книг було вивезено фашистськими окупантами в Німеччину. 10 вересня 1941 року приміщення районної бібліотеки було підпалене , 56 тис. фонду, який залишався згоріло.

Головною задачею в після воєнні роки було, як можна швидше відбудувати бібліотечну мережу району. Вже в 1944 році, після пожертвувань населенням книг для створення бібліотеки, була організована районна бібліотека по бул. Шевченка, 5 і існувала в тому приміщенні до 1973 року. В її приміщенні було 5 кімнат, загальною площею 146 кв.м.,читальний зал на 60 місць. У 1950 році бібліотека нараховувала 10 тис. примірників книг, читачів було 1297 осіб.

В 1960–х роках у Роменському районі функціонувало 110 бібліотек з них : 2 районних з міських, 57-сільських, 96 шкільних, 16 колгоспних, 32 профспілкових і 4 відомчі бібліотеки. Бібліотечний фонд становив більше 1 млн примірників. Крім стаціонарних бібліотек читачів обслуговували пересувки, бібліотечні пукти видачі, книгоноші.

12 березня 1962 році в приміщенні районної бібліотеки сталася пожежа, через несправну систему пічного опалення. Згоріло та було залито водою при гасінні майже половина книжкового фонду. Це була велика втрата.
       
В 1973 році центральна районна бібліотека була переміщена в нове сучасне приміщення по вул. Карла Маркса, 94 і зайняла весь перший поверх 5-ти поверхового будинку.
       
В 1975 році була створена Роменська районна централізована бібліотечна система, до її складу увійшли 79 сільських бібліотек-філій, з бібліотечним фондом більше 1 млн примірників книг. У 1994 році Роменська РЦБС найбільша на Україні по кількості бібліотек -80.
01.07.1997 року приміщення ЦРБ, а також все майно, бібліотечний фонд було передано в власність місцевої громади м. Ромни і на її базі створено Міську централізовану бібліотечну систему. 31.01.1999 р. Районна централізована бібліотечна система була ліквідована. На той час це була єдина в Україні ЦБС, яка припинила своє існування.

1 лютого 1999 року був створений Районний центр культури і мистецтва до складу якого увійшли 62 сільські бібліотеки з фінансуванням з районного бюджету. 01.03.2002 року була знову створена Роменська районна централізована бібліотечна система з центральною районною бібліотекою на базі міжспілкової бібліотеки за адресою м. Ромни вул. Урицького, 51 з бібліотечним фондом 56 тис. примірників. 62 сільські бібліотеки району ввійшли в її склад на правах філій. Бібліотечна мережа поступово зазнавала змін. РЦБС рішенням Роменської ради 23 сесії 5 скликання від 24.10.2008 року була включена до складу спільної власності сільських рад району та набула статусу юридичної особи. На той час у складі РЦБС налічується 47 бібліотек: Центральна районна бібліотека та 46 сільських бібліотек-філій. У 10 об'єктах дозвілевої роботи надавалися бібліотечні послуги населенню.

З 01.01.2012 року Роменська районна централізована бібліотечна система була реорганізована у Комунальний заклад Роменської районної ради-Роменську районну бібліотеку, 46 сільських бібліотек-філій були передані до комунальної власності сільських територіальних громад району.

За пропозицією Роменської міськрайонної організації Всеукраїнського товариства «Просвіта», громадської організації  «Роменське земляцтво», рішенням 28 сесії 7 скликання Роменської районної ради «Про присвоєння Роменській  районній бібліотеці імені  Йосипа Дудки» від 20.04.2018р. , відбулася зміна найменування  бібліотеки, на  Комунальний заклад Роменської районної ради - Роменська районна  бібліотека  імені Йосипа Дудки (1915-1990) – відомого у нашому краї і далеко за його межами поета і педагога . У 2020 році після створення Роменської громади , Роменська районна бібліотека імені Йосипа Дудки була перейменована на Роменську бібліотеку імені Йосипа Дудки. #1Lib1Ref .Такий крок у житті бібліотеки підкреслює її значущість, як осередку духовності і культури району.

Директори бібліотеки 
 Светлічнікова Єлізавета Петрівна — З 1926 по 1929 р.р.
 Ячиновська Людмила Луківна з перервами — З 1929 по 1947 р.р.
 Бабка Степан Лукич — З 1934 по 1937 р.р.
 Армейскова Ганна Михайлівна — З 1947 по 1951 рр.
 Чаус Марія Тимофіївна з перервами — З 1951 по 1954 р.р.
 Парубець Олена Семенівна — З 1954 по 1958 р.р.
 Федосова Марія Андріївна — З 01.08.1958 по 15.04.1961 р.р.
 Мерко Василь Дмитрович — З 15.04.1961 по 01.03.1969 р.р.
 Завгородня Валентина Михайлівна — З 16.04.1969 по 01.02 1999 р.р.
 Рибачок Наталія Едуардівна З 01.03.2002 р. по теперішній час.

Характеристика 
Площа приміщення бібліотеки — 170,7м², Книжковий фонд —27,7 тис.примірників.

Відділи 
 Організаційно-методичний відділ
 Відділ обслуговування(абонемент, читальний зал, дитячий відділ)
 Відділ комплектування, обробки літератури і книго зберігання
 Інформаціно- бібліографічний та туристичний центр
 Інтернет-центр

Посилання 
 Бучацька ЦБС на сайті ТОУНБ
 Роменська  бібліотека  ім.Й.Дудки  http://romny-raybibl.sumy.sch.in.ua/#1Lib1Ref 
Адреса: 42000 Сумська обл. м. Ромни вул. Гетьмана Мазепи,51 (05448)3-24-77

Джерела 
 Історія міст і сіл Української РСР . Сумська область..- Київ: Головна редакція української радянської енциклопедії .-1973..- 674 с.
 Календар пам'ятних і знаменних дат Роменщини на 2017 рік: підготував Григорій Діброва // Вісті Роменщини .- 2017 .-14 січ. (№ 3).- С.6-7
 Краю наш Роменський. Краєзнавчий нарис .- Суми: Видавництво «Слобожанщина», 2002 .- 104с.,іл.
 Роменщина. Історія населених пунктів / Г. С. Стрельченко, В. В. Литовка, В. В. Мелешко та ін..- Суми: ПКП «Эллада S», 2009 .-376 с.,іл.
 Роменщина. Час. Події. Люди / Г. С. Стрельченко, В. В. Литовка, В. В. Мелешко та ін..- ТОВ «Видавництво» «Миргород», 2016 .-400 с.,іл.
http://romny-raybibl.sumy.sch.in.ua/#1Lib1Ref  

Бібліотеки Сумської області
Просвітницькі установи